Николай Никоноров: Никоноров, Николай Сергеевич (1900—1980) — советский военачальник, полковник.
 Никоноров, Николай Тимофеевич (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.